Las siglas ERT pueden referirse a:
 Ellinikí Radiofonía Tileórasi, empresa de radiodifusión pública de Grecia;
 Ente Radio Trieste, el grupo público de radiodifusión de Territorio Libre de Trieste;
 European Round Table of Industrialists (Mesa Redonda Europea de Industriales), grupo de presión que agrupa a 40 de las empresas europeas más fuertes con el propósito de influir en las políticas que les atañen;
 Ert, la era de los poderes, un juego de rol creado por Hugo Sánchez Galiacho, Tamar María Rodríguez Hernández y Raúl Núñez Ríos y publicado por primera vez en diciembre de 1999 por la Sociedad Cooperativa Editorial Hastur (192 p., ISBN 84-605-9762-8).
 Explosivos Río Tinto, antiguo grupo de empresas español.
 Eibar Rugby Taldea, equipo de rugby de la localidad guipuzcoana de Éibar en el País Vasco, España.